Il pistolero (The Gunman) –  film del 1914 diretto da Christy Cabanne 
Il pistolero (The Shootist) –  film del 1976 diretto da Don Siegel